MUU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mount Union, Pennsylvania  (Stati Uniti)
 muu – codice ISO 639-3 della lingua yaaku

en:MUU